Il singolare del San Diego Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Raffaella Reggi era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Stephanie Rehe ha battuto in finale 6–1, 6–1  Ann Grossman.

Teste di serie

  Patty Fendick (primo turno)
  Stephanie Rehe (campionessa)
  Elly Hakami (secondo turno)
  Rosalyn Fairbank (semifinali)

 Robin White (secondo turno) 
 Gretchen Magers (quarti di finale) 
 Sara Gomer (primo turno) 
 Jo Durie (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

San Diego Open 1988